XP Metal Detectors (ou XPlorer) est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de détecteurs de métaux de loisirs. Créée par Alain Loubet, elle est installée depuis juin 1998 à Mervilla près de Toulouse. XP Metal Detectors conçoit et fabrique ses détecteurs directement en France.

Produits 
Son premier modèle a été l'Adventis au début des années 2000. Il a été suivi par le modèle ADX et le GMAXX, puis le Gold Maxx. En 2010, XP lance un détecteur de métaux sans fil, nommé DEUS (prononcé Dé-ous). Puis, en 2018, l'entreprise sort le détecteur ORX. 

Les détecteurs DEUS et ORX sont certifiés par l'écolabel Longtime.  

En 2020, XP Metal Detectors sort une gamme de produits d'orpaillage.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Entreprise d'électronique ayant son siège en France
Détecteur de métaux